В настоящее время Королевство Бутан поддерживает дипломатические отношения с 54 государствами-членами ООН, а также с 1 наблюдателем при ООН (c Европейским союзом).

Члены и наблюдатели ООН, с которыми Королевство Бутан поддерживает дипломатические отношения:

Из государств-членов ООН Бутан не имеет дипломатических отношений со следующими государствами:

Примечания 
Комментарии

Источники

См. также 
 Внешняя политика Бутана
 Список дипломатических и консульских представительств в Бутане
 Список дипломатических миссий Бутана
 Международные отношения между Бутаном и Индией
 Международные отношения между Бутаном и Китайской Народной Республикой
 Российско-бутанские отношения

Ссылки 
 Министерство иностранных дел Бутана

Списки:Бутан
Внешняя политика Бутана
Дипломатия